Gabrielkirche ist der Name von Kirchen, die nach dem Erzengel Gabriel benannt sind.

 Deutschland
 Dormagen, Ortsteil Delrath, siehe Delrath#Religion
 Duisburg, Ortsteil Neudorf: St. Gabriel (Duisburg)
 Haseldorf: St. Gabriel (Haseldorf)
 Kiel, Stadtteil Russee: St. Gabriel (Kiel)
 Kirchardt: Mor Gabriel, Kirche der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien
 St. Gabriel (Leipzig)
 Lübbecke, Ortsteil Nettelstedt: Gabriel-Kirche
 München, Stadtteil Haidhausen: St. Gabriel (München)
 Salzgitter, Stadtteil Gebhardshagen: St. Gabriel (Salzgitter)
 Stadtbergen, Ortsteil Deuringen: St. Gabriel (Deuringen)
 Wittingen, Ortsteil Darrigsdorf: St. Gabriel (Darrigsdorf)

Kirchen im Ausland (Auswahl)
 Frankreich: St-Gabriel (Tarascon)
 Italien: San Gabriele Arcangelo all’Acqua Traversa, Rom
 Italien: San Gabriele dell’Addolorata (Rom)
 Mexiko: Kirche des Klosters San Gabriel, Cholula (Puebla)
 Russland: Kirche Erzengel Gabriels (Moskau)
 Russland: Kirche Erzengel Gabriel, auch bekannt als Menschikow-Turm, Moskau
 Schweiz: St. Gabriel, Schwerzenbach, Kanton Zürich
 Serbien: Hl. Erzengel Gabriel (Veliki Radinci)
 Vereinigte Staaten: Mission San Gabriel Arcángel bei San Gabriel (Kalifornien)

Siehe auch 
 Kloster Sankt Gabriel

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)